Twilight (boekenreeks), een boekenserie door Stephenie Meyer
 Twilight (roman), het eerste boek uit deze serie
 Twilight (2008), een film uit 2008, gebaseerd op het eerste deel van de boekenreeks
 The Twilight Saga: New Moon, een film uit 2009, de tweede gebaseerd op de boekenreeks
 The Twilight Saga: Eclipse, een film uit 2010, de derde gebaseerd op de boekenreeks
 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1, een film uit 2011, de vierde gebaseerd op de boekenreeks
 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2, een film uit 2012, de vijfde gebaseerd op de boekenreeks
 Twilight (single), een single van BZN
 Twilight (1998), een thriller uit 1998
 Twilight (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten
 Twilight (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Twilight (software), een Nederlandse serie cd's en dvd's met illegale software
 Twilight (band)
 Twilight (soundtrack)

Zie ook 
 Twilight Zone (doorverwijspagina)